Герса — героїня грецької міфології.
 Герса — опускні ґрати фортечних воріт.